Wings znamená v anglickém jazyce Křídla.

Může se jednat o:

 Wings (hra) – hra pro Game Boy Advance
 Wings (seriál) – TV seriál
 Wings (hudební skupina) – hudební skupina, kterou založil ex-Beatle Paul McCartney
 Wings (film) – film, který jako druhý v pořadí získal Oscara